Eckhof ist der Ortsname von

 Eckhof (Donauwörth), Ortsteil der Stadt Donauwörth, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Eckhof (Mengkofen), Ortsteil der Gemeinde Mengkofen, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Eckhof (Pfeffenhausen), Ortsteil des Marktes Pfeffenhausen, Landkreis Landshut, Bayern
 Eckhof (Tiefenbach), Ortsteil der Gemeinde Tiefenbach, Landkreis Passau, Bayern
 Eckhof (Tübingen), Hofgut im Ortsteil Weilheim der Stadt Tübingen, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Gut Eckhof, Ortsteil der Gemeinde Strande, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein

Siehe auch:
 Ekhof
 Eckenhof
 Eckhofen
 Eckhoff